XL kan avse

 XL – med romerska siffror talet 40 (tal) 
 XL – "extra large", se klädstorlek
 XL Cola – läskedryck
 XL Recordings – skivbolag
 XL-galan – tidigare namn på en friidrottsgala
 XL-bygg – bygghandlare